Legion of Boom — третий студийный альбом американского электронного дуэта The Crystal Method, вышедший 13 января 2004 года. Звучание альбома отличается от других работ группы и содержит влияния рок-музыки.

Об альбоме 
В записи Legion of Boom помимо The Crystal Method принимали участие актриса Мила Йовович, вокалист Kyuss Джон Гарсия, гитарист Limp Bizkit Уэс Борланд и битбоксер Rahzel.

Укороченный вариант композиции «Born Too Slow» вошёл в саундтрек к компьютерным играм Need for Speed: Underground и Donkey Konga 2. Песня «I Know It’s You» была использована в пилотном эпизоде сериала «4исла». Кроме того, композиция «Bound Too Long» вошла в саундтрек к фильму «Оборотни», а «Starting Over» была использована в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» и сериалах «Шпионка» и «C.S.I.: Место преступления». Альтернативная версия песни «Weapons of Mass Distortion», переименованная в «Weapons of Mad Distortion», была использована в фильме «Блэйд 3: Троица».

В 2005 году Legion of Boom был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший электронный/танцевальный альбом», однако уступил альбому Kish Kash группы Basement Jaxx.

Список композиций 
 «Starting Over» — 4:01
 «Born Too Slow» — 2:59
 «True Grit» — 5:06
 «The American Way» — 4:26
 «I Know It’s You» — 5:48
 «Realizer» — 3:48
 «Broken Glass» — 3:55
 «Weapons of Mass Distortion» — 4:50
 «Bound Too Long» — 6:23
 «Acetone» — 5:15
 «High and Low» — 5:23
 «Wide Open» — 7:23
 «Born Too Slow» (EK’s Spider in the Corner Alt. Dub) — 6:15 (Бонус-трек)
 «Born Too Slow» (Deepsky’s Green Absinthe Dub) — 8:20 (Бонус-трек)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The Crystal Method
 Legion of Boom на Discogs

Альбомы The Crystal Method
Альбомы электронной музыки
Альбомы стиля трип-хоп